Glomb ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Glomb (1930–2015), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Marcus A. Glomb, deutscher Lebensmittelchemiker und Hochschullehrer
 Martina Glomb (* 1960), deutsche Modedesignerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Glomp
 Klomp